Гали́на Колпако́ва: Колпакова, Галина Вячеславовна (род. 1983) — российская легкоатлетка.
 Колпакова, Галина Сергеевна (1955—2006) — советский и российский искусствовед.